Spears peut désigner :

Patronyme

 Abigail Spears (née en 1981), joueuse américaine de tennis ;
 Britney Spears (née en 1981), chanteuse, danseuse, actrice, auteure et compositrice américaine ;
 Edward Spears (1886-1974), général britannique
 Jamie Lynn Spears (née en 1991), actrice et chanteuse américaine, sœur de la chanteuse pop Britney Spears ;
 Ken Spears (1938-2020), producteur de télévision américain ;
 Kendra Spears,  top model américain ;
 Michael Spears (né en 1977), acteur américain ;
 Robert Spears (1893-1950), coureur cycliste australien ;
 Susana Spears (née en 1982), actrice tchèque.

Toponyme
 Spears, localité de la commune néerlandaise de Boarnsterhim

Divers
 Les Kubota Spears, club japonais de rugby à XV ;
 Les Southern Spears, franchise sud-africaine de rugby à XV.